Владимир Григорьевич Петухов (1935) — советский футболист, защитник. Воспитанник ижевского футбола. Выступал только в одном клубе — «Зенит» (Ижевск), за который провёл более 300 матчей и в котором получил звание Мастер спорта.

Достижения 
Командные
 3-е место в зональном турнире класс «Б» (первая лига): 1959
 Победитель зонального турнира класса «Б» (вторая лига): 1967
 Серебряный призёр чемпионата РСФСР: 1955

Клубная статистика 
.

Примечания

Ссылки 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Ижевск»